«Сеута» — название испанских футбольных клубов из города Сеута:
 «Сеута» — основан в 1936 году, расформирован в 1952 году.
  — основан в 1956 году. Выступает в Терсере.
  — основан в 1970 году, расформирован в 1991 году.
 «Сеута» — основан в 1996 году, расформирован в 2012 году.